Короле́вский кана́дский полк (, ) — пехотный полк Канадских вооружённых сил. Полк состоит из четырёх батальонов: трёх в регулярных вооружённых силах и одного в Основном резерве (милиции). ККП — старейший пехотный полк в регулярных вооружённых силах, но его 4-й батальон (бывшие Лондонские и оксфордские стрелки) считается 11-м в порядке старшинства среди пехотных полков Основного резерва. Четыре батальона полка базируются в Онтарио и Нью-Брансуике. Многие из его солдат набраны в последние десятилетия из Онтарио и Атлантических провинций, и полк позиционирует себя как «местный» пехотный полк для Восточной Канады.

Полковая штаб-квартира ККП находится в Петававе (Онтарио); она не играет оперативно-командной роли, но управляет полковыми делами, выходящими за пределы компетенции отдельных батальонов. Музей Королевского канадского полка находится в историческом Вулсли-холле в Лондоне (Онтарио). В казармах Вулсли в Лондоне с момента постройки Вулсли-холла в 1888 г. постоянно размещались какие-либо подразделения полка. В разное время казармы Вулсли принимали 1-й и 2-й батальоны, а в настоящий момент здесь базируется 4-й батальон.

См. также 
 Канадская корона и Канадские вооружённые силы
 Список канадских организаций под королевским покровительством
 Музей Королевского канадского полка
 3-й батальон (Королевский канадский полк)
 Военная история Канады
 История Канадской армии
 Канадские вооружённые силы
 Красно-коричневый берет
 Канадская гвардия
 Эжен Фисе

Порядок старшинства 
Регулярные вооружённые силы:

Резерв:

Ссылки 
 History and Uniform of the Royal Canadian Regiment, 1883 to 1970
 3rd Battalion, The Royal Canadian Regiment (сайт МНО)
 The Royal Canadian Regiment (полковой сайт)
 The Royal Canadian Regiment Association
 The RCR Kit Shop
 The Royal Canadian Regiment at Regiments.org
 Badges of The Royal Canadian Regiment
 Battle Honours of The Royal Canadian Regiment
 The Royal Canadian Regiment and The First World War — 1914—1919
 Ortona Toast

Пехотные полки Канады
Воинские части и формирования, созданные в 1883 году